Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 17 августа.

Призёры

Восьмёрка лучших 
Штутгарт, 17.08.1993

Ход соревнований 
Фаворитами в этой дисциплине было сильное американское трио — мировой рекордсмен Батч Рейнольдс, только что отбывший срок допинговой дисквалификации; Олимпийский чемпион 1992 года Куинси Уоттс и Майкл Джонсон, чемпион мира 1991 года в беге на 200 метров. Все трое легко прошли предварительные забеги и попали в финал.

В финале лучше всех стартовал Сандей Бада из Нигерии, на отметке 200 м он на три метра опережал Рейнолдса, на 5 метров — Джонсона и на 8 метров — Куинси Уоттса и бежавших на одном уровне с ним Самсона Китура из Кении и Грега Хотона из Ямайки. Однако сил на вторую половину дистанции у лидера не хватило, к отметке 300 м впереди был уже Майкл Джонсон и вторым чуть позади — Рейнольдс, Уоттс по-прежнему шёл пятым. Для Рейнольдса это был один из лучших забегов после его дисквалификации, но соревноваться на равных с Джонсоном, который прошёл третью стометровку за 10,47 с, он не мог. На финишной прямой Джонсон оторвался от Рейнольдса на 2 метра и финишировал первым, показав третий результат в истории лёгкой атлетики. Третьим финишировал Самсон Китур из Кении. Причины неудачного выступления Уоттса выяснились после финиша — стало известно, что в середине дистанции треснула подошва его левой шиповки.

Результаты

Первый круг 
Во второй круг проходят четверо лучших из каждого забега плюс восемь из оставшихся по лучшему времени.

Штутгарт, 14.08.1993

Второй круг 
В полуфинал проходят четверо лучших из каждого забега.

Штутгарт, 15.08.1993

Полуфинал 
В полуфинал проходят четверо лучших из каждого забега.

Штутгарт, 16.08.1993

Финал 
Штутгарт, 17.08.1993

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993